!
!
Ukraine
Ukraine